Англійська прем'єр-ліга 2012—2013 () — 21-ий сезон англійської Прем'єр-ліги.

Жеребкування календаря турніру відбулося 18 червня 2012. Сезон розпочався 18 серпня 2012 і завершився 19 травня 2013.

У турнірі брали участь 20 команд. Новими учасниками Прем'єр-ліги стали клуби «Редінг», «Саутгемптон» і «Вест Гем Юнайтед».

Чемпіонський титул завоював «Манчестер Юнайтед», ставши чемпіоном Англії 20-й раз і в 13-й раз вигравши Прем'єр-лігу.

Інформація про команди

Стадіони

Турнірна таблиця 

|-bgcolor="FFCCCC"
|rowspan="2"|18
|rowspan="2" align="left"|Віган Атлетик (К)
|rowspan="2"|38
|rowspan="2"|9
|rowspan="2"|9
|rowspan="2"|20
|rowspan="2"|47
|rowspan="2"|73
|rowspan="2"|–26
|rowspan="2"|36
|rowspan="1" style="text-align:center;font-size:92.5%;" bgcolor=79BDFF|Груповий етап Ліги Європи УЄФА 2013–14 2
|-
|rowspan="1" style="text-align:center;font-size:92.5%;" bgcolor=FFCCCC|

1«Свонсі» виграло Кубок Футбольної Ліги, таким чином кваліфікуватись до третього раунду кваліфікації Ліги Європи 2013–2014
2«Віган Атлетик» виграв кубок Англії, таким чином кваліфікуватись до третього раунду кваліфікації Ліги Європи 2013–2014

Результати

Статистика

Бомбардири

Асистенти

Хет-трики

Сухі ігри

Нагороди

Щомісячні нагороди

Щорічні нагороди

Тренер сезону 
Тренер «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон одинадцятий раз отримав звання тренера сезону.

Гравець сезону 
Гарет Бейл отримав звання гравця сезону.

Гравець сезону за версією PFA 
Гарет Бейл також отримав звання гравця сезону за версією ПФА.

Команда сезону за версією PFA

Див. також 
 Чемпіонат Англії з футболу 2012—2013: Чемпіонат Футбольної ліги

Джерела

Посилання 
 Офіційний сайт Прем'єр-ліги
 Офіційний сайт Футбольної Асоціації

2012
Англія
Англія